Појам Хотел Европа може да се односи на:

 Хотел Европа (Београд), хотел у Београду
 Хотел Европа (Ниш), хотел у Нишу
 Хотел Европа (Суботица), хотел у Суботици
 Хотел Европа (Подгорица), хотел у Подгорици
 Хотел Европа (Сарајево), хотел у Сарајеву
 Хотел Европа (Цеље), хотел у Цељу
 Хотел Европа (Праг), хотел у Прагу